Le praséodyme (Pr) naturel est un élément monoisotopique, composé de l'isotope stable 141Pr. Trente-huit radioisotopes ont été caractérisés, dont le plus stable, 143Pr, possède une demi-vie de 13,57 j. Tous les autres isotopes ont des demi-vies de moins de 24 h (19,12 h pour le 142Pr, moins de 6 h pour les autres). On dénombre également quinze isomères nucléaires, dont le plus stable, 138mPr, a une demi-vie de 2,12 h.

Les isotopes du praséodyme ont des masses atomiques variant de 120,955 u (pour le 121Pr) à 158,955 u (159Pr). Les produits de désintégration sont essentiellement des isotopes du cérium pour les isotopes les plus légers que le 141Pr et des isotopes du néodyme pour les isotopes plus lourds.

La masse atomique standard du praséodyme vaut 140,90766(2) u.

Table

Notes 
 Les valeurs notées # ne viennent pas uniquement de données expérimentales, mais sont au moins partiellement extrapolées à partir de tendances observées. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données en forme courte entre parenthèses après les derniers chiffres significatifs correspondant. Les valeurs d'incertitude sont données pour un écart-type, sauf pour la composition isotopique et la masse atomique standard venant de l'IUPAC, qui utilise les incertitudes étendues.

Références 

 Masses isotopiques issues de : 
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :
 
 
 Demi-vie, spin, et données isomériques issues des sources suivantes :  
 
 
 

Praséodyme
Praséodyme